Jadu bezeichnet:
 Chinesische Pflaume, koreanischer Name der Pflaumenart aus der Gattung Prunus
 Jādū, ein Ort in Libyen
 Jadu (CMS), ein Content-Management-System aus der elektronischen Datenverarbeitung
 Jadu, eine deutsche Musikerin

Familienname von:
 Mahesh Jadu, australischer Schauspieler (* 1982)